Viandar de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viandar de la Vera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Viandar de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar